Die Weltcupsaison 2006/07 im Rennrodeln begann am 18. November 2006 im italienischen Cesana Torinese und endete am 18. Februar 2007 im lettischen Sigulda. Der Höhepunkt der Saison waren die 39. Rennrodel-Weltmeisterschaften vom 2. bis zum 4. Februar 2007 im österreichischen Innsbruck-Igls.

Mit neun Wettbewerben waren in dieser Saison außergewöhnlich viele Termine angesetzt. Das lag daran, dass ein zusätzlicher Weltcup in Cesana eingelegt wurde, um die dortige sonst unrentable Rodelbahn im nacholympischen Winter zu nutzen. Bei den neun Weltcupstationen fanden vier Teamwettbewerbe statt. Erstmals in der Geschichte des Weltcups wurde dabei die Team-Staffel ausgetragen. Diese neue Variante soll den Teamwettbewerb für den Zuschauer interessanter machen und zudem als Werbung für die Aufnahme des Teamwettbewerbs ins olympische Programm dienen.

Mit dem Rücktritt von Sylke Otto kurz vor dem Weltcup in Oberhof, verabschiedete sich eine der herausragendsten Rennrodelerinnen der letzten Jahre aus dem Weltcup-Zirkus.

Weltcupergebnisse 

* = die Mannschaften aus Deutschland und Österreich nahmen aufgrund des zeitlich spät gestarteten Teamwettbewerbs nicht teil

Weltcupstände und erreichte Platzierungen 
− = keine Teilnahme | dsq = disqualifiziert | dnf = did not finish ("nicht ins Ziel gekommen") | dns = did not start ("nicht angetreten" – gemeldet, aber kein Start)

Endstand im Einsitzer der Frauen

Endstand im Einsitzer der Männer

Endstand im Doppelsitzer der Männer

Endstand im Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Ergebnisse Rennrodeln 2006/07 auf www.bsd-portal.de
 Ergebnisse im Rennrodeln auf www.fil-luge.org

2006/07
Wintersport-Weltcup 2006/07